Василий Николаевич Ульянин () — зоолог, профессор Варшавского университета.

Биография 
По окончании курса 4-й московской гимназии поступил в Московский университет и пробыл год на медицинском факультете. В 1861 году вновь поступил в Московский университет на физико-математический факультет и в 1864 году окончил его кандидатом. По окончании курса занялся исследованиями фауны, результатом которых и явился его список Orthoptera и Neuroptera окрестностей Москвы (т. VI «Известия общества любителей естествознания, антропологии и этнографии»). 

Сдав экзамен на степень магистра в 1866 году, он отправился за границу, где слушал лекции у профессора Лейкарта в Гиссене и занимался в его лаборатории. В 1868 году, вместе с профессором Лейкартом, совершил поездку на Неаполитанскую станцию, где занимался под его руководством морскими животными. Результатом этой поездки была его работа «Zur Anatomie und Entwickelungsgeschichte der Pedicellina» («Bulletin de Moscou», 1870). 

В 1868 и 1869 годах проводил фаунистические исследования в Чёрном море; посетил Одессу, Севастополь, Ялту, Феодосию, Керчь, Новороссийск, Гагры, Пицунду, Сухуми, Поти и озеро Палеостом. Во время этой поездки Ульянин, выполняя поручение Московского общества любителей естествознания, собрал большой материал, характеризующий фауну Чёрного моря. В 1872 году он опубликовал свою основную работу «Материалы для фауны Черного моря», где указывал, что «черноморская фауна есть в сильной степени обеднённая средиземноморская, получившая некоторый местный самостоятельный оттенок». Как результат этих поездок, кроме мелких заметок о пелагической фауне Чёрного моря, явилось исследование черноморских турбеллярий, причем им был описан целый ряд новых форм и выделена своеобразная группа Acoela (бескишечные). 

В 1870 году участвовал в северной экспедиции великого князя Алексея Александровича. Летом 1873 года совершил поездку в Крым, а в 1874 году исследовал развитие подур, а в Неаполе — развитие медуз, причём им был выяснен паразитический характер отношений медуз рода Cunina в желудке гидроидных медуз семейства герионид. 

В 1875—1880 годах — заведующий Севастопольской биостанции. Зимой 1878 года он работал над развитием и строением оболочника Doliolum; ему удалось выяснить преемственность генераций этой формы и разъяснён метагенез. В 1883 году В. Н. Ульянин работал в Неаполе над сложной асцидией Distaplia.

С 1885 года состоял профессором сравнительной анатомии и эмбриологии в Варшавском университете.

Похоронен на кладбище Ново-Алексеевского монастыря в Москве.

Труды 
Главнейшие труды, кроме упомянутых выше:
 «Ресничные черви (Turbellaria) Черного моря» («Труды II съезда естествоисп. в Москве», отдел зоологии),
 «Материалы для фауны Черного моря» («Изв. Общ.». — Т. IX. Вып. I. — 1872),
 «Заметка о постэмбриональном развитии пчелы» (ib., т. X, 1872),
 «Наблюдения над развитием колбоногих насекомых (Physopoda)» (ib., т. Χ, 1872),
 «Ракообразные туркестанской экспедиции А. П. Федченко» («Изв. Общ. Любит. Естеств.», т. VIII),
 «Наблюдения над развитием подур» («Изв. Общ.», XVI, вып. 3),
 «Ueber die Knospung der Cuninen im Magen der Geryoniden» (1875, «Arch. f. Naturgesch.», 41, I),
 «О происхождении кунин, почкующихся в желудке герионид» («Изв. общ.», т. XXIV, вып. 2),
 «Наблюдения над Polygordius, живущими в Севастопольской бухте» («Bull. de Moscou», 1877, т. I),
 «Sur le genre Sagitella» («N. Wagn. Archives de Zoologie experim. et genéer, de Lacaze Duthiers», вып. VII),
 «Zur Entwickelungsgeschichte der Amphipoden» (в «Zeitschrift f. wiss. Zoologie», т. XXXV, 1881),
 «Die Arten der Gattung Doliolum» (Monographie d. Fauna u. Flora d. Golfes von Neapel", 1884).

Примечания

Литература 
 
 Митрофанов П. В. Н. Ульянин // Варшавские университетские известия. — 1889, № 6.
 

Зоологи России
Выпускники 4-й Московской гимназии
Сотрудники Севастопольской биостанции
Сотрудники Севастопольской биостанции‎